Woodstock Airport ist der Name folgender Flughäfen:

in den Vereinigten Staaten:
 Woodstock Airport (Connecticut)
 Woodstock Airport (Florida)
 Woodstock Airport (Maryland)
 Woodstock Airport (Virginia)

in Kanada:
 Woodstock Airport (New Brunswick)
 Woodstock Airport (Ontario)